Morro Grande - município no estado de Santa Catarina.
Morro Grande - bairro da cidade de Guarulhos, São Paulo.
Morro Grande - antiga denominação do distrito de Ajapi, município de Rio Claro, São Paulo.
 Morro Grande - bairro de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo.